«Макс Хавелар или кофейные аукционы голландской торговой компании» () — художественный фильм голландского режиссёра Фонса Радемакерса, снятый в 1976 году по одноимённому роману писателя Мультатули (1860). Стал номинантом на Оскар в категории Лучший иностранный фильм от Нидерландов в 1977 году.

Большая часть фильма снята в Индонезии.

Сюжет 
 
Голландский офицер-идеалист Макс Хавелар пытается бороться с несправедливостью и угнетением на колониальной Яве.

Награды 
 Специальный приз жюри на международном кинофестивале в Тегеране (1977)
 Почетный приз международного кинофестиваля в Неаполе (1978)
 Премия «Бодил» за лучший неамериканский фильм в Дании (1981).

Отзывы критиков 
 Винсент Кэнби (Нью Йорк Таймс) назвал фильм "чрезвычайно длинным, откровенным и хорошо разработанным противоречием терминов". По его мнению, "это кино, которое выставляет на свет голландский колониализм 19 века в выражениях романтических и наивных, так что зритель всегда на шаг впереди, даже несмотря на приятие экзотической флоры и фауны Индонезии". "Самый интересный аспект [фильма] — это цветная фотография Ян де Бонта, который ... печатает чёрно-белые негативы поверх цветных."

Фильм был запрещён к показу и распространению в Индонезии до 1990-х.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы по алфавиту
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы Фонса Радемакерса
Экранизации романов
Фильмы Нидерландов 1976 года